Andrea Orlandini – ex calciatore italiano
Domenico Orlandini – presbitero e partigiano italiano
Emilio Orlandini – aviatore ed ufficiale italiano, decorato con la Medaglia d'oro al valore militare ed al valore aeronautico
Ernestina Orlandini – pittrice tedesca naturalizzata italiana
Genevieve Orlandini – pallavolista statunitense
Giuseppe Orlandini – regista e sceneggiatore italiano
Giuseppe Maria Orlandini – compositore italiano
Lia Orlandini – attrice e doppiatrice italiana
Ottorino Orlandini – partigiano italiano
Piero Orlandini – archeologo italiano
Pierluigi Orlandini – allenatore ed ex calciatore italiano
Rodolfo Orlandini – calciatore argentino
Vincenzo Orlandini – arbitro di calcio italiano